L'élection fédérale canadienne de 1908, soit la onzième élection générale depuis la confédération canadienne de 1867, se déroule le  afin d'élire les députés de la onzième législature à la Chambre des communes du Canada. Le Parti libéral de Wilfrid Laurier est reconduit au pouvoir pour un quatrième mandat consécutif avec un gouvernement majoritaire. Les libéraux perdent quatre sièges et une petite partie des suffrages recueillis dans l'élection précédente.

Le Parti conservateur de sir Robert Borden réussit à remporter dix sièges additionnels.

Résultats

Pays

Par province 

1908
Canada
1908 au Canada
Octobre 1908